Wilmersdorf steht für:
 einen Ortsteil in Berlin, frühere Stadt Deutsch-Wilmersdorf, ab 1912 Berlin-Wilmersdorf, siehe Berlin-Wilmersdorf
 einen von 1920 bis 2000 bestehenden Bezirk in Berlin, siehe Bezirk Wilmersdorf
 Wilmersdorf (Angermünde), Ortsteil von Angermünde, Landkreis Uckermark, Brandenburg
 Wilmersdorf (Briesen (Mark)), Ortsteil von Briesen (Mark), Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 Wilmersdorf (Pritzwalk), Ortsteil von Pritzwalk, Landkreis Prignitz, Brandenburg
 Wilmersdorf (Rietz-Neuendorf), Ortsteil von Rietz-Neuendorf, Landkreis Oder-Spree, Brandenburg
 eine Ortslage von Ellrich, Landkreis Nordhausen, Thüringen
 das ehemalige Seebad Wilmersdorf in Berlin, siehe Wilmersdorfer See
 Märkisch Wilmersdorf, Ortsteil von Trebbin, Landkreis Teltow-Fläming, Brandenburg

Siehe auch:
 Wilhermsdorf
 Willmersdorf
 Adelsgeschlecht von Wilmersdorff 
 Hans von Wilmersdorff (1679–1636), brandenburgischer Hofrat
 Wilmsdorf